La Supercoupe de Belgique 2019 est un match de football qui oppose le champion belge 2018-2019, le KRC Genk, au vainqueur de la Coupe de Belgique 2018-2019, le KV Malines.

Feuille de match

Références 

2019
Football en Belgique en 2019
Football en juillet 2019
Sport en Belgique en juillet 2019